Gangemi est un patronyme porté notamment par :

 Daniele Gangemi (1980-), réalisateur et scénariste de cinéma italien ;
 Mimmo Gangemi (1950-), auteur italien de romans policiers.

Patronyme italien